В Пуэрто-Рико принята гибридная система относительного большинства, разновидность мажоритарной избирательной системы, при которой избиратель может голосовать за партию, кандидата или за них обоих. Для того, чтобы квалифицироваться в качестве официальной политической партии (и, таким образом, участвовать в выборах), партия должна соответствовать критериям, установленным Законом Пуэрто-Рико о выборах ().

До участия в выборах допускаются партии получившие по меньшей мере 3 % прямых голосов на всеобщих выборах или 5 % голосов на губернаторских выборах либо представившие требуемое число подписей (в настоящее время 3 % от общего числа всех голосов, поданных за губернатора на предшествующих всеобщих выборов).

Характеристика партийной системы 
Традиционно, главным вопросом для пуэрто-риканских партий является статус острова: сохранение нынешнего положения свободно присоединившегося к США государства, вхождение в США в качестве 51-го штата или провозглашение независимого государства. Первой позиции придерживается правящая на данный момент Народно-демократическая партия, за полное присоединение острова к Соединённым Штатам выступает вторая по популярности в стране Новая прогрессивная партия, идеи независимости придерживается третья по силе Партия независимости Пуэрто-Рико.

В дополнение к этим трём основным партиям, на острове также действуют представительства обеих основных партий США: Республиканская партия Пуэрто-Рико () и Демократическая партия Пуэрто-Рико (). Они не зарегистрированы и не принимают участия в выборах, но действуют, в частности участвуют в праймериз Республиканской и Демократической партий. Многие члены Новой прогрессивной партии являются одновременно членами Республиканской партии, в то время как многие приверженцы Народно-демократической партий являются демократами.

Зарегистрированные партии 
По состоянию на 1 июня 2012 года в Пуэрто-Рико было шесть зарегистрированных политических партий, из них только три представлены в парламенте. Цветом выделены победители выборов  и .

Другие политические партии 
 Партия гражданского действия () — основана в 1997 году Энрике Васкесом Кинтана, который был секретарём здравоохранения в администрации губернатора Педро Росельо (Новая прогрессивная партия), для защиты интересы наёмных работников из среднего класса. Столкнувшись с рядом проблем при регистрации партии и выдвижении Кинтаны кандидатом на пост губернатора, она свернула свою деятельность. Деятельность партии была возобновлена адвокатом Нельсоном Росарио 17 октября 2010 года для регистрации в качестве местной партии в Сан-Хуане.
 Партия за демократию через участие () — основана в 2014 году.
 Гражданское движение в защиту семьи () — организована в 2015 году для защиты прав людей и христианских ценностей народа Пуэрто-Рико.
 Партия временного правительства () — создана в 2015 году бывшим муниципальным депутатом из Партии независимости Пуэрто-Рико с целью реформировать политическую систему Пуэрто-Рико, в частности, ликвидировать существующие политические партии.
 Партия труда и социального единства ().

Другие политические организации 
 Университетская федерация за независимость () — студенческая социалистическая организация за независимость.
 Социалистическое рабочее движение () — социалистическая сепаратистская организация, основанная в 1982 году в результате слияния Революционной социалистической партии и Народного социалистического движения.
 Международная социалистическая организация () — революционная социалистическая организация, основанная в 1993 году.
 Социалистический Фронт () — основан в начале 1990-х годов.
 Народная армия борикуа () — подпольная военно-политическая организация.
 Национальное остосианское движение за независимость () — основано 6 мая 2004 года в результате слияния профсоюзов Новое пуэрто-риканское движение за независимость и Остосианский национальный конгресс.
 Националистическая партия Пуэрто-Рико () — создана 17 сентября 1922 года.
 «Возрождённый государственник» () — присоединение к США.
 Новое государственное движение () — присоединение к США.
 Государственная студенческая ассоциация Пуэрто-Рико () — присоединение к США.
 Движение к социализму () — основано в 2008 году в результате слияния Революционной рабочей партии с организациями Левая революционная молодёжь, Семинар политической подготовки и Политический рабочий проект.
 Пуэрто-риканский институт суверенитистов () — основан Анхелем Кольядо-Шварцом в 2009 году как непартийный и некоммерческий институт политического образования, основной целью которого является пропаганда идеи суверенитета, его целесообразности и возможности для Пуэрто-Рико.
 Движение за воссоединение с Испанией () — организовано Хосе Ньевесом в октябре 2013 года как гражданское политическое движение, которое стремится аннулировать Парижский договор 1898 года и вернуться в Испанию в качестве 18-го автономного сообщества.

Исторические 
 Либерально-реформистская партия (; 1870—1873) — преобразована в Федерально-реформистскую партию.
 Либерально-консервативная партия (; 1870—1873) — фактически региональное отделение Либерально-консервативной партии Испании, преобразована в Безусловную испанскую партию.
 Федерально-реформистская партия (; 1873— 1887) — преобразована в Пуэрто-риканскую автономистскую партию.
 Пуэрто-риканская автономистская партия (; 1887—1897).
 Безусловно испанская партия (; 1873—1898) — создана членами Либерально-консервативной партии с целью защиты острова от сепаратистов и интеграции в США. После оккупации Пуэрто-Рико Соединёнными Штатами в 1898 году изменила своё название на Оппортунистскую партию.
 Пуэрто-риканская секция Кубинской революционной партии (; 1895—1902) — независимость от Испании, позже от США, национализм, классический либерализм.
 Ортодоксальная автономистская партия (; 1897).
 Государственно-республиканская партия (; 1898—1968) — с 1903 года фактически филиал Республиканской партии США. Выступала за вступление в США. После раскола 1967 года, приведшего к образованию Новой прогрессивной партии, Государственно-республиканская партия не смогла на выборах 1968 года набрать нужного для сохранения регистрации количества голосов и была распущена.
 Федеральная партия (; 1899—1904) — организована бывшими членами Автономистской партии. Автономия, самоуправление. Преобразована в Партию союза.
 Социалистическая партия Пуэрто-Рико (; 1899—1956) — основана как Рабочая партия, также называлась Социалистическая рабочая партия. Социалистическая партия Пуэрто-Рико с 21 марта 1915 года. Первоначально была политическим подразделением профсоюза Свободная рабочая федерация, пуэрто-риканского филиала Американской федерации труда, сама партия была филиалом Социалистической партии Америки. Постепенно стала поддерживать вступление в США на правах штата. Вместе с Республиканским союзом была частью избирательного союза, известного как Коалиция, правившего Пуэрто-Рико с 1932 по 1940 годы. Распущена перед выборами 1956 года после перехода своих лидеров в Народно-демократическую партию.
 Пуэрто-риканская республиканская партия (; 1900).
 Федеральная американская партия (; 1900).
 Партия союза (; 1904—1932) — основана на базе распущенной Федеральной партии. В целом выступала за автономию, но включала также сторонников независимости и вступления в США. В 1924 году вступила в союз с Республиканской партией. Одна из ведущих партий Пуэрто-Рико. Пережив ряд расколов, в 1932 году распалась, члены партии вступили в Либеральную партию и Республиканский союз.
 Партия независимости (; 1912—?).
 Националистическая партия Пуэрто-Рико (; 1922—1965) — создана в результате раскола Партии союза группой радикально настроенных сторонников независимости Пуэрто-Рико. Подвергалась преследованию со стороны правительства США, в результате чего в 1930-х годах отказалась от участия в выборах в пользу вооружённой борьбы за независимость. 1 ноября 1950 года два члена партии предприняли неудачную попытку убить президента США Гарри Трумена. После смерти основателя и лидера Педро Альбису Кампоса в 1965 году партия развалилась на мелкие группы и фактически прекратила своё существование, хотя формально решение о самороспуске не принималось.
 Республиканский союз (; 1932—1960) — основан в результате слияния так называемой Чистой республиканской партии и консервативного крыла Альянса (блок Партии союза и республиканцев). Выступал за присоединение к США. Вместе с Социалистической партией был частью избирательного союза, известного как Коалиция, правившего с 1932 по 1940. После распада союза его члены вступили в Новую прогрессивную партию.
 Либеральная партия Пуэрто-Рико (; 1932—1944) — основана после роспуска Партии союза. Выступала за независимость. В целом поддерживала политику Нового курса президента США Ф. Д. Рузвельта и стремилась осуществить его программы в Пуэрто-Рико. С 1932 по 1940 ведущая партия оппозиции. Постепенно растеряв влияние и поддержку среди избирателей распалась.
 Пуэрто-риканская коммунистическая партия (; 1934—1991) — образована в результате слияния ряда коммунистических групп, существовавших в Пуэрто-Рико с начала 1930-х, при участии членов профсоюзного объединения «Свободная федерация рабочих». Коммунизм, марксизм-ленинизм, независимость, антиимпериализм.
 Объединённая пуэрто-риканская трипартия (; 1940—?) — создана в результате слияния Пуэрто-риканской либеральной партии, Республиканского прогрессивного союза и Чистой лейбористской партии.
 Пуэрто-риканская социалистическая партия (; 1959—1993) — возникла как Движение за независимость активистами, откловшимися от Партии независимости Пуэрто-Рико, Националистической и Коммунистической (англ. Communist Party of Puerto Rico) партий Пуэрто-Рико, при участии студентов — членов Университетской федерации за независимость. Социализм, марксизм, марксизм-ленинизм, геваризм, создание на Пуэрто-Рико независимой демократической рабоченй республики. Находилась под сильным влиянием Кубинской революции, сотрудничала с Пуэрто-риканской коммунистической партией. Растеряв поддержку распалась.
 Партия христианского действия (; 1960-е).
 Народная партия (; 1968—1970-е) — основана в результате раскола Народно-демократической партии из-за попытки губернатора Санчеса Вилелья баллотироваться на второй срок.
 Партия пуэрто-риканского союза (; 1969—1972).
 Партия пуэрто-риканского обновления (; 1983—1987) — организована мэром Сан-Хуана Эрнаном Падилья, основателем и лидером Новой прогрессивной партии после её провала на выборах 1980 года. После неудачного выступления на выборах 1984 года партия и не сумев добиться права участвовать в выборах 1988 года самораспустилась.
 Международная социалистическая организация (; 1993—2014) — революционный социализм, коммунизм, троцкизм, самоопределение народов, защита рабочих, борьба против дискриминации.
 Чистая аграрная партия Пуэрто-Рико ().
 Партия республиканского прогрессивного союза ().
 Пуэрто-риканская реформистская партия ().

Примечания

Ссылки 
 CIA World Factbook: Puerto Rico 
 Elections in Puerto Rico 
 Puerto Rican Politics Portal

См. также 
 Политический статус Пуэрто-Рико

Пуэрто-Рико

Списки:Пуэрто-Рико